Easy on Me – singolo dei Rudimental e dei Martinez Brothers del 2020
 Easy on Me – singolo di Adele del 2021